Dako ist:

Name von:
 Andrea Dakó (* 1972), ungarische Badmintonspielerin
 Del Dako (1954–2013), kanadischer Jazzmusiker

Außerdem:
 Dako (Togo), Dorf in der Region Kara im nordöstlichen Togo

DAKO ist Abkürzung für:

 DAKO-CZ, Hersteller von Druckluftbremsen
 Bauart einer Druckluftbremse des oben genannten Herstellers, siehe Druckluftbremse_(Eisenbahn)#Indirekt_wirkende_Druckluftbremse
 Zeitschrift Datenschutz konkret